Малахи — название населённых пунктов в России:

 Малахи — деревня в Фалёнском районе Кировской области.
 Малахи — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Малахи — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Малахи — деревня в Красной волости Себежского района Псковской области.
 Малахи — деревня в Красноармейской волости Себежского района Псковской области.
 Малахи — деревня в Торопецком районе Тверской области.